Fußball-Bundesliga 1963/1964  var den första upplagan av Bundesliga och spelades 24 augusti 1963–11 maj 1964. Serien som omfattade 16 lag och 30 omgångar vanns av FC Köln som därmed kunde kalla sig västtyska mästare i fotboll. Seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav 0 poäng. Lag 15–16 flyttades ner till Regionalliga följande säsong.

Bundesliga ersatte från och med denna säsong de tidigare regionala högstaligorna. Ligans första upplaga hade 16 lag där man valt topplagen från respektive regional högstaliga. Uwe Seeler blev skyttekung med 30 mål. Det första målet gjorde av Borussia Dortmunds Friedhelm Konietzka.

Tabell

Källor

1963 i Västtyskland
1964 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963/1964